KDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khuzdar (Pakistan)
 kdd – codice ISO 639-3 della lingua yankunytjatjara